This Is the Day – singolo dei The The del 1983 
 This Is the Day – album di Christy Moore del 2001
 This Is the Day – singolo dei The Cranberries del 2002
 This Is the Day – singolo dei Mono Inc. del 2008